Německá fotbalová Bundesliga 1972/73 probíhala podzimu 1972 do jara 1973. Byla 10. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým FC Bayern Mnichov, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů 1973/74 si zajistil vítěz poháru Borussia Mönchengladbach. Účast v Poháru UEFA si zajistily týmy 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV a VfB Stuttgart. Sestoupily poslední dva týmy - Eintracht Braunschweig a SC Rot-Weiß Oberhausen.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1972
Fotbal v roce 1973
Sport v Německu v roce 1972
Sport v Německu v roce 1973